Ліга I 2009—2010 — 92-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вдруге здобув ЧФР (Клуж-Напока).

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Інтернаціонал (Куртя-де-Арджеш) був позбавлений ліцензії на участь у Лізі I в сезоні 2010-11 через невиконання атестаційних вимог.
2. Клуб Васлуй взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2010—2011 як фіналіст Кубку Румунії 2009—2010.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Ліга І на soccerway 
 Ліга І на rsssf  

2009—2010
Румунія
Румунія
2009 у румунському спорті
2010 у румунському спорті